San Florijano ima više značenja:
 San Florijano (Bolcano)
 San Florijano (Pordenone)